Димитрије Леко може да се односи на:

 Димитрије Т. Леко (1863-1914), архитекта и урбаниста.
 Димитрије М. Леко (1887-1964), архитекта, универзитетски професор.